Mesterholdenes Europa Cup finale 1985 var en fodboldkamp der blev spillet den 29. maj 1985. Kampen blev spillet foran 59.000 tilskuere på Heysel Stadium i den belgiske by Bruxelles, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1984-85. De deltagende hold var italienske Juventus og engelske Liverpool. Det var kulminationen på den 30. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955.  Kampen er mest kendt for Heysel-tragedien, hvor 39 tilskuere omkom i forbindelse med sammenstød mellem fans. Kampen blev ledet af den schweiziske dommer André Daina.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1984/85 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1985
Finale 1985
Fodbold i 1985